CTX, sigle composé des trois lettres C, T et X, peut faire référence à :
 , un marqueur biologique de la résorption osseuse.

CTX est aussi un code qui peut faire référence à :
 , dans l'État de New York, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports